Caledonia era el nombre latino de Escocia.

El término Caledonia también puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
Caledonia (Dakota del Norte)
Caledonia (Illinois)
Caledonia (Míchigan)
Caledonia (Minnesota)
Caledonia (Misisipi)
Caledonia (Misuri)
Caledonia (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Livingston.
Caledonia (villa), estado de Nueva York.
Caledonia (Ohio)
Condado de Caledonia, Vermont.
Caledonia (Wisconsin), villa en el  condado de Racine.
Caledonia (condado de Columbia, Wisconsin)
Caledonia (condado de Trempealeau, Wisconsin)
Caledonia (condado de Waupaca, Wisconsin)
Municipio de Caledonia , varios municipios estadounidenses.

Fuera de Estados Unidos
Nueva Caledonia, archipiélago de Oceanía.

Otros usos 
Caledonia AIA, equipo de fútbol de Trinidad y Tobago.
Caledonia Blues Band, grupo de blues y Rhythm and blues fundado en Sevilla, España.
 un sinónimo del género de arañas Scotinotylus.